Сейталиев — фамилия.

 Сейталиев, Адис Кенешбекович (род. 1965) — киргизский художник, график, кинематографист .
 Сейталиев, Канат (род. 1968) — советский и киргизский футболист.
 Сейталиев, Токтоналы (1937—2021) — советский киргизский оперный певец, народный артист СССР (1984).